|-
| 195401 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195402 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195403 - || || 14 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195404 - || || 15 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195405 - || || 6 d'abril de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 195406 - || || 2 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195407 - || || 3 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195408 - || || 3 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195409 - || || 2 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195410 - || || 2 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195411 - || || 2 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195412 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195413 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195414 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195415 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195416 - || || 4 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195417 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195418 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195419 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195420 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195421 - || || 4 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195422 - || || 4 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195423 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195424 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195425 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195426 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195427 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195428 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195429 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195430 - || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195431 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195432 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195433 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195434 - || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195435 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195436 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195437 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195438 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195439 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195440 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195441 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195442 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195443 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195444 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195445 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195446 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195447 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195448 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195449 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195450 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195451 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195452 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195453 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195454 - || || 9 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195455 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195456 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195457 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195458 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195459 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195460 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195461 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195462 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195463 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195464 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195465 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195466 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195467 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195468 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195469 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195470 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195471 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195472 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195473 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195474 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195475 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195476 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195477 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195478 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195479 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195480 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195481 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195482 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195483 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195484 - || || 13 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195485 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195486 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195487 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195488 - || || 14 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195489 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195490 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195491 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195492 - || || 15 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195493 - || || 15 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195494 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195495 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195496 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195497 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195498 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195499 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195500 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

5